В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Джо Дьюрі здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 2-6, 7-5, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Гана Мандлікова (фінал)
  Андреа Темешварі (2-ге коло)
  Барбара Поттер (півфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (2-ге коло)
  Джо Дьюрі (Переможниця)
  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
  Бонні Гадушек (2-ге коло)

 Ева Пфафф (1-ше коло)
 Карлінг Бассетт-Сегусо (2-ге коло)
 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Іванна Мадруга-Оссес (3-тє коло)
 Розалін Нідеффер (чвертьфінал)
 Лей-Енн Томпсон (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA New Jersey